Ши Юэцзю́нь (; 5 марта 1971 — 20 декабря 2006) — китайский серийный и массовый убийца, убивший за 5 дней 12 человек.

Убийства 
Работал мясником. В период с 24 по 29 сентября 2006 года Ши Юэцзюнь убил 12 человек и ранил четверых в городе Тунхуа китайской провинции Гирин. Его пытались арестовать за убийство 8 человек. В поимке участвовало 14 000 человек, включая 2000 полицейских. Его задержали в кукурузном поле, где он при сопротивлении убил ещё несколько человек. 29 сентября 2006 года он был арестован и 26 ноября приговорен к смертной казни. Ши объяснил содеянное как «месть за его унижения со стороны общества». 20 декабря 2006 года Ши был казнён.

Ссылки 
 

Серийные убийцы Китая
Казнённые за убийство
Серийные убийцы 2000-х годов
Казнённые в 2006 году
Расстрелянные в Китае